Division I i bandy 1959 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1959.

Upplägg
Gruppvinnarna i de två geografiskt indelade 10-lagsgrupperna möttes i final, och lag 9-10 i respektive grupp flyttades ned till Division II. Norrgruppsvinnarna Skutskärs IF lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 2-1 mot södergruppsvinarna Västerås SK i finalmatchen på Stockholms stadion den 22 februari 1959.

Förlopp
Första omgången spelades annandag jul 1958, det vill säga den 26 december.

Skytteligan vanns av Sven-Erik Broberg, Västerås SK med 18 fullträffar..

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Svensk mästerskapsfinal
22 februari 1959: Skutskärs IF-Västerås SK 2-1 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar
 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

Sport i Sverige 1958
Sport i Sverige 1959
Bandysäsongen 1958/1959
1959